Le Chasseur de chez Maxim's est une pièce de théâtre en 3 actes d'Yves Mirande et Gustave Quinson créée en 1920.

Adaptations cinématographiques
 Le Chasseur de chez Maxim's, film muet français de Roger Lion et Nicolas Rimsky (1927)
 Le Chasseur de chez Maxim's, film français de Karl Anton (1933)
 Le Chasseur de chez Maxim's, film français de Maurice Cammage (1939)
 Le Chasseur de chez Maxim's, film français de Henri Diamant-Berger (1953)
 Le Chasseur de chez Maxim's, film français de Claude Vital (1976)